Rovišće, gemeente in Kroatië
Rovišče (Zagorje ob Savi), plaats in Slovenië, regio Zasavska
Rovišče pri Studencu, plaats in Slovenië, regio Spodnjeposavska